Ulf Olsson kan syfta på:

Ulf Olsson (ekonomhistoriker) (född 1939), svensk professor i ekonomisk historia
Ulf Olsson (ingenjör) (född 1941), svensk ingenjör, tidigare verksam inom Volvo Aero, mottagare av Thulinmedaljen
Ulf Olsson (politiker) (född 1971), svensk socialdemokratisk politiker
Ulf Olsson (litteraturvetare) (född 1953), svensk professor emeritus i litteraturvetenskap
Ulf Olsson (1951–2010), svensk dömd mördare